YAA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Anahim Lake (Columbia Britannica) (Canada)